Гранха Сан Педро има више значења:

 Гранха Сан Педро, Лос Фонсека (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха Сан Педро (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику